Gilden ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Gilden (* 1946), US-amerikanischer Reportagefotograf
 Mel Gilden (* 1946), US-amerikanischer Schriftsteller
 Michael Gilden (1962–2006), US-amerikanischer Schauspieler